IMP (série) - uma animação de curta-metragem criada pelo Andy Fielding
Imp - um ser mitológico semelhante a uma fada ou um demônio

Desambiguações de siglas